VGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Vigo-Peinador, Vigo, Spagna